Stefan Hüfner ist der Name folgender Personen:
* Stefan Hüfner (Physiker) (1935–2013), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Stefan Hüfner (Musiker) (* 1963), deutscher Musiker und Hochschullehrer